

Geografia 
 Aspremont (Alts Alps) (municipi francès)
 Aspremont (Alps Marítims) (municipi francès)
 Aspremont (castell a les Landes)

Literatura 
 Aspremont (cançó de gesta)

Vegeu també els parònims
 Aspromonte (cadena muntanyosa a Calàbria, Itàlia)
 Apremont